Aspachgraben ist der Name folgender Fließgewässer:

 Aspachgraben (Bahnseitengraben), rechter Zufluss zum Bahnseitengraben bei Warthausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Aspachgraben (Heeresgraben), linker Zufluss zum Heeresgraben bei Beuerfeld, Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Aspachgraben (Hohlenbach), rechter Zufluss zum Hohlenbach (Meerbach) bei Bartenbach, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Aspachgraben (Mühlbach), linker Zufluss zum Mühlbach (Neckar, Oberlauf) bei Vöhringen (Württemberg), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Aspachgraben (Wiesengraben), rechter Zufluss zum Wiesengrabens bei Albeck (Langenau), Stadt Langenau, Alb-Donau-Kreis

Siehe auch:

 Asbacher Bach
 Aspach